Asques (Gironda)
Asques (Tarn-et-Garonne)
Asque

Desambiguações de topônimos